Oehlschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Oehlschläger (* 1954), deutscher Schriftsteller und Förster
 Mario Oehlschläger (1895–1978), deutscher Maler
 Otto von Oehlschläger (1831–1904), deutscher Jurist
 Werner Oehlschläger (1904–1980), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Regisseur

Siehe auch:
 Oehlschlaeger